

Джерусалем — місто, штат Нью-Йорк
 Джерусалем — селище, штат Огайо

Див. також 
 Єрусалим (значення)